Die Mallorca Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Mai 2000 auf Mallorca stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplätzen  ausgetragen. In derselben Woche wurden mit den BMW Open in München und den US Men’s Clay Court Championships in Orlando zwei Turniere ausgetragen, welche genau wie die Mallorca Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger war der Spanier Juan Carlos Ferrero, der in diesem Jahr nicht antrat. Stattdessen siegte der an Position vier gesetzte Russe Marat Safin, der damit den zweiten Titel der Saison und den dritten seiner Karriere feiern konnte.
Im Doppel siegten die beiden Qualifikanten Michaël Llodra aus Frankreich und Diego Nargiso aus Italien. Sie traten damit die Nachfolge von Lucas Arnold Ker und Tomás Carbonell an. Carbonell war in diesem Jahr mit seinem Partner Piet Norval zwar an eins gesetzt, scheiterte aber bereits in der ersten Runde. Ebenso erging es Arnold Ker mit seinem neuen Partner Martín García. Für Llodra war dieser Erfolg der erste seiner Karriere, für Nargiso der erste der Saison und der fünfte seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Calvià